Walter Brown (n. 1927) – attore neozelandese
Walter A. Brown (1905-1964) – imprenditore statunitense, primo proprietario dei Boston Celtics
Walter Brown (1915-1991) – giocatore di baseball statunitense
Walter Brown (1925-2011) – canoista australiano vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1956 
Walter Brown – nuotatore filippino 
Walter Brown (1917-1956) – cantante blues statunitense
Walter B. Brown (1920-1998) – politico e imprenditore statunitense
Walter Brown (1885-1942) – militare pluridecorato australiano disperso durante la seconda guerra mondiale
Walter Brown (?-?) – calciatore nordirlandese